Ви́ктор Ма́льцев:
 Мальцев, Виктор Алексеевич (род. 1959) — российский поэт и композитор, бард.
 Мальцев, Виктор Иванович (1895—1946) — полковник РККА, один из руководителей Комитета освобождения народов России.
 Мальцев, Виктор Фёдорович (1917—2003) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.